Alexander Küntzel (1804-1873), homme politique prussien ;
 Thierry Kuntzel (1948-2007), artiste vidéaste français ;
 Matthias Küntzel (1955), politologue et historien allemand ; 
 Olivier Kuntzel (1961), créateur visuel français.